«Мальчик из Калабрии», «Парень из Калабрии» или «Калабриец» () — кинофильм режиссёра Луиджи Коменчини, вышедший на экраны в 1987 году. Лента принимала участие в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля, где Джан Мария Волонте был отмечен премией Пазинетти за лучшую мужскую роль.

Сюжет 
13-летний Мими — старший ребёнок в небогатой калабрийской семье. Его отец Никола, работающий в психиатрической лечебнице, хочет, чтобы сын усердно учился и выбился в люди. Однако того интересует лишь одно: он чрезвычайно любит бегать, а поскольку спортивной обуви у него нет, делает это босиком. Эта страсть мальчика не проходит незамеченной для пожилого водителя автобуса Феличе, который становится тренером Мими и всячески поддерживает его устремления. Отец воспринимает увлечение сына в штыки и делает не одну попытку запретить тому тренироваться...

В ролях 
 Санто Полимено — Мими
 Джан Мария Волонте — Феличе
 Диего Абатантуоно — Никола, отец Мими
 Тереза Лиотар — Мария, мать Мими
 Джада Дезидери — Кризолинда
 Энцо Руоти
 Жак Пейрак
 Жан Рене Масревери

Ссылки 

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Луиджи Коменчини
Фильмы о лёгкой атлетике